Dalvik může označovat:

 Dalvík – vesnice na Islandu
 Dalvik (software) – virtuální stroj pro systém Android od firmy Google
 Dalvik Turbo virtual machine – alternativní implementace virtuálního stroje Dalvik